Список чемпионатов и кубков мира среди юниоров содержит перечисление соревнований мирового уровня, обозначаемых как «чемпионат мира», «кубок мира» или аналогично, среди спортсменов, не достигших основной (взрослой) возрастной категории.

Терминология

Возрастные категории 
В разных видах спорта установлены разные границы возрастных категорий, в том числе верхняя граница для наиболее старшей категории. Зачастую она превышает минимальный возраст, установленный для взрослых — и спортсмен некоторое может участвовать как в юниорских, так и во взрослых соревнованиях. Самым «молодым» является ЮЧМ по картингу — в нём соревнуются спортсмены до 14 лет (категория OK-Junior). Самым «возрастным» является ЮЧМ по бобслею и скелетону — его наивысшая возрастная категория составляет 26 лет. В большинстве видов спорта ограничение в старшей категории составляет 18-23 года. Взрослая возрастная категория, как правило, открывается в 17 или 18 лет.

Общепринято обозначение возрастных категорий латинской буквой U (от  — ниже, под). Например, категория U18 означает, что в ней соревнуются спортсмены младше 18 лет. При этом во многих видах спорта такое обозначение не является официальным; в других же, напротив, оно единственно используемое.

Спортсмены, не достигшие взрослой категории, могут именоваться молодёжью, юниорами, юношами/девушками, кадетами. В разных видах спорта принято использование разных терминов. В английском языке термины «молодёжь», «юноши» и «юниоры» не различаются (), в то время как в русском они могут означать разные категории в одном соревновании. По этой же причине общепринятое английское название youth championship в русскоязычных источниках приводится по-разному в зависимости от вида спорта и обычно обусловлено исторически сложившейся ситуацией. Не существует привязки словесных обозначений к конкретному возрасту; известно, что термин «кадеты» () обычно означает одну из младших категорий, в то время как в спортивном айкидо этим словом обозначается наивысшая категория U19.

Названия соревнований 
В русскоязычной спортивной традиции сложилось использование двух терминов:
 чемпионат мира () — соревнование, проходящее раз в год или в несколько лет. Победитель определяется непосредственно в ходе соревнования и именуется чемпионом мира;
 кубок мира () — многоэтапное соревнование, проходящее в течение спортивного сезона, длящегося 1 год. За участие в каждом этапе спортсмены получают кубковые очки в зависимости от результата. Победитель определяется в конце сезона по наибольшему количеству набранных очков (в частности, возможно досрочное определение победителя, если его отрыв по очкам таков, что итоги последнего этапа не позволят кому-то его обойти) и именуется обладателем кубка мира.
В некоторых видах спорта проводятся и чемпионаты, и кубки — они сопоставимы по уровню престижа.

При этом терминология в разных видах спорта может различаться. Например, изредка чемпионатом мира может быть названо соревнование кубкового типа. В русском языке для ЧМ среди юниоров по единоборствам нередко используется термин «первенство мира»; чемпионатом в таком случае именуются только взрослые соревнования, а если в ходе одного мероприятия состязаются и взрослые, и юниоры, то такое мероприятие называется «чемпионат и первенство» (ЧиП); в большинстве других языков такой термин неизвестен.

Легенда 
Приводятся только регулярные соревнования по международно признанным видам спорта под эгидой международных федераций. Неофициальные, не признаваемые спортивным сообществом, псевдоспортивные, а также соревнования, де-факто очевидно не являющиеся чемпионатами мира — не приводятся. Также не приводятся мультиспортивные мероприятия (Юношеские Олимпийские игры и т. д.).

Голубым цветом выделены соревнования только среди юношей, розовым — только среди девушек. Не выделены соревнования, в ходе которых проходят состязания среди обеих полов.

Список соревнований

Командно-игровые виды спорта 
Для командно-игровых видов спорта характерны раздельные соревнования среди мужчин и женщин.

Единоборства 
Во многих традиционных единоборствах существуют 2 и более стилевые федерации, проводящие соревнования независимо друг от друга. Поэтому таблица модифицирована — добавлена колонка с указанием федерации и стиля. Указываются только соревнования по версии известных и признанных спортивным сообществом международных федераций, соревнования от имени малоизвестных организаций (типа IF-FCF-MMA, Сэйбукан и т. д.), не являющиеся чемпионатами мира в полном смысле — не приводятся.

Прочие виды спорта

Примечания

См. также 

Международные спортивные соревнования
Молодёжные чемпионаты
Списки спортивных событий